Valencio ist der Familienname folgender Personen:

 Amarildo de Jesus Valencio (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Ramón Valencio (* 1985), uruguayischer Fußballspieler